МФК «Арбат» — мини-футбольный клуб из Москвы, существовавший в 2002—2006 годах.

История
«Арбат» был основан в 2002 году. Вот как описывал его создание вице-президент клуба Ренат Атаулин в интервью газете «Спорт-Экспресс»:
«Начало «Арбату» положил круг друзей — бывших футболистов, собиравшихся по выходным вместе провести время: футбол, баня, легкий фуршет, — рассказывает Атаулин. — Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Георгий Ярцев, Сергей Горлукович… В то же время наш клуб, на мой взгляд, — плод нереализованной детской мечты. Руководители комплекса, любящие футбол, но не достигшие в нем вершин, однажды предложили нам создать команду. Главным для них было - участвовать в развитии российского футбола».
В сезоне 2003—04 «Арбат» сумел одержать победу в первенстве Высшей лиги, что позволило ему выйти в Суперлигу. Свой первый сезон в элите москвичи завершили на неплохом для дебютанта 8-м месте, второй — на 9-м. Третьего сезона в Суперлиге у «Арбата» уже не было — по финансовым причинам клуб прекратил существование.

Выступления в чемпионатах России

Известные игроки

Ссылки 
 Интервью Рената Атаулина Спорт-Экспрессу
 Сайт футбольного клуба Арбат

Мини-футбольные клубы России
Нефункционирующие мини-футбольные клубы
Спортивные клубы Москвы